

Любореч — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Любореч — потік в округах Лученець і Вельки Кртіш.